Sahlén är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 30 oktober 2016 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Sahlén 1 229
 Salén 264
Totalt blir detta 1 493 personer.

Personer med efternamnet Sahlén eller Salén

 Anders Sahlén (född 1943), nationalekonom och ämbetsman
 Arne Sahlén (1924–1999), målare, tecknare och grafiker
 Artur Sahlén (1882–1945), konstnär
 Birgitta Sahlén (född 1953), professor i logopedi
 Dagmar Salén (1901–1980), seglare
 Einar Sahlén (1870–1928), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Emma Sahlén (född 1969), illustratör
 Ernst Salén (1836–1894), läkare
 Gösta Sahlén (1905–1991), militär
 Gösta Salén (1922–2002), seglare
 Jenny Salén (född 1976), dansbandssångerska
 Jesper Salén (född 1978), skådespelare
 Sven Salén (1890–1969), skeppsredare, seglare, sångare och kompositör
 Sven H. Salén (född 1939), jurist och politiker, folkpartist

Källor

Svenska efternamn